Il singolare maschile del Portugal Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Il detentore del titolo era Juan Martín del Potro, ma non partecipa al torneo per infortunio.

Stanislas Wawrinka ha sconfitto in finale David Ferrer per 6-1, 6-4.

Teste di serie 
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  David Ferrer (finale)
  Stanislas Wawrinka (campione)
  Andreas Seppi (semifinale)
  Fabio Fognini (quarti di finale)

  Julien Benneteau (primo turno)
  Benoît Paire (secondo turno)
  Horacio Zeballos (primo turno)
<li>  Tommy Robredo (quarti di finale)

Qualificati 

  Robin Haase (secondo turno)
  Rui Machado (primo turno)

  Pablo Carreño (semifinale)
  Niels Desein (primo turno)

Wildcard 

  Gastão Elias (quarti di finale)
  David Ferrer

  Pedro Sousa (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Portugal Open 2013
ATP World Tour 2013